Jméno a příjmení Jan Mládek má více nositelů:

 Jan Mládek (* 1960) – český politik
 Jan Mládek (pedagog) (1864–???) – český pedagog a vlastivědný pracovník
 Jan Viktor Mládek (1912–1989) – československo-americký ekonom polsko-českého původu